Direct kan betrekking hebben op:
 Direct (automerk), een Belgisch automerk
 Direct (Vangelis), een muziekalbum van Vangelis
 Direct (Tower of Power), een muziekalbum van Tower of Power uit 1981
 Di-rect, Nederlandse band
 Direct Group, Duits mediabedrijf
 DIRECTV Group, Amerikaans satelliettelevisieconcern
 DIRECTV, satelliettelevisie
 Microsoft DirectX, software van Microsoft